After Sex ppeut désigner :

 After Sex, un film de Cameron Thor sorti en 2000 ;
 After Sex, un film d'Eric Amadio sorti en 2007.